Chilperico puede referirse a:

 Chilperico I de Burgundia, rey de los burgundios hacia 473–480.
 Chilperico II de Burgundia, rey de los burgundios hacia 473–493.
 Chilperico I, rey de Neustria en 561-584.
 Chilperico II, rey de Neustria y de los francos en 715-721.
 Chilperico, una ópera bufa de Hervé, compuesta en 1868.